Jeans
Ou ainda:
2763 Jeans - um asteroide
Jeans (banda)

Pessoas
James Hopwood Jeans

Desambiguação